Grajnár může označovat:

 Grajnár (sedlo) – sedlo na Spiši na Slovensku
 Grajnár (potok) – potok na Spiši